La fête du retour du soleil est une fête réalisée dans certaines contrées nordiques où celui-ci disparait durant l'hiver polaire.

À Bossekop, petit village côtier de Laponie situé au-delà du cercle polaire, le soleil, reste complètement invisible à partir du 17 novembre. Pendant quelque temps, une lueur crépusculaire illumine encore vers midi, le contour méridional de l'horizon, mais en approchant du 21 décembre, cette lueur même s'évanouit. Elle reparaît début janvier et le Soleil recommence à se montrer légèrement le 31 janvier.

Les premiers rayons du Soleil étaient accueillis, au , par les acclamations de la population placée aux fenêtres ou sur les hauteurs, pour le saluer. Ce jour-là, tout travail était suspendu, on dansait, on buvait à la résurrection du soleil, et on jugeait les paris faits sur les horloges qui, n'ayant pas été réglées depuis 2 mois et demi, avaient pu se déranger plus ou moins.

Retour du soleil